Fadhma Aït Mansour Amrouche – scrittrice berbera
 Jean Amrouche – scrittore, poeta e critico letterario berbero con cittadinanza francese
 Taos Amrouche – scrittrice e cantante berbera con cittadinanza algerina